

Cypr
 Ajos Epifanios Orinis – miejscowość w dystrykcie Nikozja
 Ajos Epifanios Soleas – miejscowość w dystrykcie Nikozja